Municipio de Eagle Point puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eagle Point (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Eagle Point (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.